Municipio de Prosper puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Prosper (condado de Davison, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Davison.
 Municipio de Prosper (condado de Lake of the Woods, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lake of the Woods.